
Molekulska formula -{C4H10O4}- se može odnositi na:

 Eritritol
 Metiletilketonperoksid
 Treitol